Příjmení Lehký nosí více významných osobností:

 Aleš Lehký (* 1979) – český moderátor, zpěvák a textař
 Stanislav Lehký (* 1958) – český herec
 Theodor Lehký (1856–1905) – česko-americký novinář, cestovatel a redaktor